Гран-при Нидерландов 1966 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 24 июля 1966 года на трассе Зандворт.

В чемпионат вернулась команда «Феррари», пропустившая предыдущий этап в Великобритании из-за забастовки итальянских металлургов. Брюс Макларен не смог принять участие в гонке из-за поломки мотора своего автомобиля ещё до начала соревнований. Джим Кларк участвовал в тренировках на «Лотусе» с 2-литровым двигателем BRM, но предпочёл соревноваться на машине с проверенным мотором «Climax». В квалификации он занял третье место, уступив первые два места Джеку Брэбему и Денни Халму, для которых этот дубль в квалификации стал вторым подряд.

На старте Халм пропустил вперёд Кларка, но вскоре обошёл его и ехал на втором месте, пока проблемы с зажиганием не вынудили его сойти с дистанции. На 27 круге Кларк воспользовался ошибкой лидирующего Джека Брэбема при обгоне кругового пилота и вышел в лидеры, но усилившаяся вибрация двигателя его автомобиля привела к тому, что незадолго до финиша треснул корпус водяного насоса и шотландцу пришлось заехать в боксы для долива охлаждающей жидкости. Неудачей «Лотуса» воспользовался Брэбем, одержавший третью победу подряд. Кларк сумел добраться до финиша третьим, завоевав первый подиум в сезоне для себя и своей команды.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-26 Джек Брэбем

27-75 Джим Кларк

76-90 Джек Брэбем

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 24 июля
Июль 1966 года
Спорт в Нидерландах в 1966 году